Гонки на 12,5 километров среди женщин в биатлоне на зимних Паралимпийских играх 2018 года прошли 16 марта. В соревнованиях приняли участие 32 спортсменки из 11 стран. Соревнования проводились в трёх классах: стоя, сидя и для спортсменок с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс "Альпензия". Соревнования начались в 10:00 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Соревнования

Сидя

Стоя

C нарушением зрения

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (сидя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (с нарушением зрения)